Kostarika Primera Division  je najviši rang natjecanja u nogometu uključuje 12 klubova iz Kostarike. Liga se igra u dva odvojena godišnja doba odnosno turnira Apertura, od srpnja do prosinca i Clausura, od siječnja do svibnja. Dakle, postoje dva prvaka svake sezone te momčadi igraju ovisno od plasmana od 32 do 44 utakmice, ukupno se odigra 412 utakmica u sezoni. Većina utakmica se igra subotom i nedjeljom, ali u zadnje vrijeme došlo je do igranja petkom poslije podne i ponedjeljak navečer. Također može se igrati i srijedom naveče ako je potrebno klubu.

Natjecanje je osnovano 13. lipnja 1921. Aktualni je prvak su Deportivo Saprissa, koji je ujedno i rekorder po broju naslova s 31.

Popis pobjednika po godinama

Vanjske poveznice
Službena stranica 

Nogomet u Kostarici
Prvoligaška nogometna natjecanja